Пётр Иванович Атяшев (, село Пикшень, Нижегородская губерния — , Москва) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1981) по результатам заочных соревнований. Инженер-полковник. Чемпион СССР по переписке (1952—1955). В составе команды СССР победитель 3-й заочной олимпиады.

Семья 
Брат-близнец — Борис Иванович Атяшев (, село Пикшень — , Тюмень), металлург, ветеран тыла, работник Тюменского станкостроительного завода.

Награды 
 орден Красной Звезды (18.08.1944)
 другие награды

Примечания

Литература 
 
 
 

Шахматисты СССР
Инженер-полковники (СССР)
Мастера спорта СССР по шахматам